Erdberg – część Wiednia
 Erdberg – stacja metra w Wiedniu